Волин (острво)
 Волин (град)
 Волин (Флеминг)
 Всеволод Михајлович Ејхенбаум